Брюс Р. Андерсон (, род. 4 сентября 1948) — новозеландский шахматист и игрок в карты.

Победитель чемпионатов Новой Зеландии 1967 / 68 и 1968 / 69 (1—2 с О. Сарапу) гг. Серебряный призер чемпионата Новой Зеландии 1978 / 79 гг. Чемпион острова Южный 1964 (с И. Хэйсом), 1965, 1966 (с А. Уилкинсоном и Л. Эстерманом), 1968, 1969, 1970 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник трех шахматных олимпиад (1970, 1978 и 1980 гг.), командного чемпионата Азии 1993 г.

Член Шахматного клуба Университета Кентербери в Крайстчерче.

На родине также известен как игрок в бридж. Главное достижение в картах — победа в чемпионате Новой Зеландии по бриджу.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Б. Андерсона в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Андерсона на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад